Антон Иванович Манастырский (; 2 ноября 1878, Завалов, Галиция, Австрийская империя — 15 мая 1969, Львов, УССР, СССР) — украинский художник, живописец и график, народный художник Украинской ССР (25.12.1957).

Биография 
Родился в семье почтового чиновника.

С детства воспитывался в атмосфере духовности и любви к национальной культуре, особенно к народной песне.
Начальное образование получил в школе в Станиславове. Затем обучался во Львовской художественно-промышленной школе, а после в Краковской академии изящных искусств.

В 1900 году прошла его первая выставка, устроенная «Товариществом по развитию русского искусства» — обществом украинской интеллигенции, пропагандировавшим народность в изобразительном искусстве. Художник писал пейзажи, бытовые сцены, картины на исторические темы. Он жил и работал во Львове.

С 1940 года Антон Иванович Манастырский был членом Союза художников СССР. В 1953 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, а в 1957 году — народного художника Украины. В 1952 и 1957 годах во Львове состоялись его персональные выставки.

Он умер 15 мая 1969 года во Львове и был похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище.В 1978 году на доме по улице Кармелюка, 9 во Львове, где с 1941 по 1969 год проживал художник, была установлена мемориальная плита работы скульптора Эммануила Мисько. В Киеве именем Антона Манастырского названа одна из улиц.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (24.11.1960)

Творчество 
«Всю жизнь я мечтал, чтобы думы мои, которые я воплощал в своих картинах, были близки и понятны народу».Антон Манастырский.

Художником был написан цикл картин по мотивам народных песен, в том числе полотна «Ой под рощей, рощей», «Ой одна, я одна», «Ой там, под горой», «Засвит встали казаки», «Ой ходила девушка каемочкой». Использование народнопесенных мотивов в творчестве является особой чертой живописца. В упомянутых композициях выражены изящная пластичность, художественный ритм, поэтичность.

Он также работал в портретном жанре, и является автором картин «Портрет матери», «Портрет тестя», «Портрет Тараса Григорьевича Шевченко», «Автопортрет», «Запорожец», «Пономарь», «Дедушка с Смерекова».

Большую известность приобрели его произведения «На водопое», «На могиле», «Ой под рощей, рощей», «Прощайте, товарищи», «Вчера и сегодня», «Разведчики» и многие другие.

Художником были проиллюстрированы многочисленные книги, в частности «Мила книжечка» (1925) Иванны Блажкевич.

Значительная часть созданных им произведений относится к сакральному искусству. В национальном заповеднике Древний Галич Антон Манастырский отреставрировал иконостас церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Художник оставил после себя более двух тысяч работ. Сегодня большая их часть находится в частных собраниях.

Источники 
 А. И. Манастырский (1878—1969)
 Украинская советская энциклопедия. В 12-ти томах / Под ред. Н. Бажана. — 2-е изд. — К. : Гл. редакция УСЭ, 1974—1985. Том 6. Киев, 1981, с. 342

Художники Украины
Художники Львова
Похороненные на Лычаковском кладбище
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты Украины
Художники-жанристы Украины
Художники-жанристы СССР
Художники-иллюстраторы Украины
Члены Союза художников СССР